Outpost steht für:
 Outpost-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Outpost – Zum Kämpfen geboren, britischer Horrorfilm aus dem Jahr 2008

Siehe auch
 The Outpost